Schloss Steinburg bezeichnet folgende Gebäude:

 Steinburg (Holstein), ehemalige Burg (14. bis 17. Jahrhundert) in Süderau, Schleswig-Holstein
 Schloss Steinburg (Hunderdorf), Schloss in Steinburg (Hunderdorf), Bayern
 Schloss Steinburg (Würzburg), ein historistisches Gebäude auf dem Würzburger Stein aus dem 19. Jahrhundert, Bayern
 Schloss Steinburg (15. Jahrhundert) im Ortsteil Steinburg (Finneland), Sachsen-Anhalt
 Ansitz Steinburg in Aufhofen bei Bruneck in Südtirol, Italien